Dražen Vrh (Sveta Ana)
Dražen Vrh (Šentilj)